Polskie pułki piechoty:
 69 Pułk Piechoty (II RP)

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 69 Pułk Piechoty Austro-Węgier ( - 1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 69

Niemieckie pułki piechoty:
 69 Pułk Piechoty (7 Reński) – pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; stacjonował w Trewirze (niem. Trier); sformowany 5 maja 1860; przydział w 1914: IX Korpus Armii Niemieckiej